Simms (Montana), een plaats in de Amerikaanse staat Montana
Simms (Oklahoma), een plaats in de Amerikaanse staat Oklahoma
Simms classificatie, een maatstaf voor de ernst van een diabetische aandoening aan benen en voeten, genoemd naar David S Simms
Simms (inbouwmotor), een Brits historisch merk van inbouwmotoren

Zie ook 
 Simm — doorverwijspagina
 Sims — doorverwijspagina